Con il termine anglosassone imaging agent, traducibile in italiano con "agente di (rilevamento) immagine", si intende qualsiasi prodotto chimico in grado di permettere ai clinici di determinare se una massa sia benigna o maligna localizzando la posizione del cancro metastatico nel corpo.

Lo sviluppo di un imaging agent implica la sintesi dell'agente da indirizzare verso un processo o un tumore particolare, dopo di che gli strumenti di imaging potranno essere regolati per neutralizzare il bersaglio. Tali agenti sono in primo luogo esaminati attraverso studi preclinici sugli animali prima di essere sottoposti alle prime fasi di studi clinici sull'uomo.

Note

Voci correlate 
Nanoparticella
 EMMI (European Master in Molecular Imaging)

Collegamenti esterni 
  (Medicina Nucleare & Friends, Interattività condivisione partecipazione apprendimento)

Strumenti radiologici
Oncologia